BNP Paribas Polish Open 2011 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2011 z cyklu BNP Paribas Polish Open rozgrywany w dniach 11–17 lipca 2011 roku w Sopocie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 64 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2011
2011 w tenisie ziemnym
2011 w polskim sporcie